El municipio de Mount Pleasant (en inglés: Mount Pleasant Township) es un municipio ubicado en el condado de Adams en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 4420 habitantes y una densidad poblacional de 55.7 personas por km².

Geografía 
El municipio de Mount Pleasant se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $41 132 y los ingresos medios por familia eran $44 619. Los hombres tenían unos ingresos medios de $30 313 frente a los $21 806 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $16 913. Alrededor del 9,9% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Pensilvania
Localidades del condado de Adams (Pensilvania)